Семён Колмаков:
 Колмаков, Семён Сергеевич (1920—1991) — полный кавалер ордена Славы.
 Колмаков, Семён Спиридонович (1929—2000) — советский государственный и хозяйственный деятель.